По мнению А. Эллиса, английские диалекты в Англии можно разделить на 5 больших групп: северные, центральные или средние, западные, южные и восточные.

К северным диалектам относятся:
 Cumberland (Камберленд)
 Central Cumberland (Центральный Камберленд)
 Джорди () — диалект жителей Нортумберленда, в частности, Ньюкасла на Тайне
 Bolton Lancashire (Болтон в Лэнкэшир)
 North Lancashire
 Radcliffe Lancashire
 Макем (в Сандерленде/Уирсайде);
 Northumberland (Нортумберленд)
 Манкунианский () — диалект жителей Манчестера, который отличается разделением носового звука [ŋ] на звуки [n] и [g]
 Питматик (две разновидности — в бывших общинах горняков графства Дарем и в Нортамберленде);
 Скауз () — диалект жителей Ливерпуля
 Craven Yorkshire (Йоркшир)
 North Yorkshire (Северный Йоркшир)
 West Yorkshire (Западный Йоркшир)
 Durham (Дарэм)

К остальным относятся:

 Кокни () — исторические диалекты районов и ремесленных цехов восточной части Лондона
 Брумми (англ. Brummie, также Brummy) — диалект графства Уэст-Мидлендс. Прилагательное brummie может использоваться для обозначения всего, что связано с Бирмингемом, крупнейшего города данного графства. Сам город местные жители называют «Brum». Слова brummie и Brum произошли от слов Brummagem и Bromwichham, исторических названий Бирмингема.
 West Country
 East England (Восточная Англия)
 Cheshire (Чешир)
 Cornwall (Корнуолл)
 Devonshire (Девоншир)
 East Devonshire (Восточный Девоншир)
 Dorset (Дорсет)
 Norfolk (Норфолк)
 Somerset (Сомерсет)
 Sussex (Сассекс)
 Westmorland (Уэстморленд)
 North Wiltshire (Уилтшир)
 Sheffield Yorkshire (Шеффилд)

Диалекты английского языка